Mundilfari steht für

 Mundilfari (Mythologie), ein Riese aus der nordischen Mythologie 
 Mundilfari (Mond), ein Mond des Planeten Saturn